Ел Копетиљо Чико има више значења:

 Ел Копетиљо Чико (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Копетиљо Чико, Ла Мисерија (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику